Shell puede referirse a:
 Royal Dutch Shell, una de las cuatro grandes compañías que dominan el mercado petrolero mundial.

Asimismo, en computación e informática, puede hacer referencia a: 
 La shell, interfaz usada para interactuar con el núcleo de un sistema operativo.
 La shell de UNIX, un intérprete de órdenes que consiste en la interfaz de usuario tradicional de los sistemas operativos basados en Unix y similares (como GNU/Linux).
 El ordenamiento Shell (shell sort), un algoritmo de ordenamiento.

Además, puede referirse a:
 On shell y off shell; en la teoría cuántica de campos, las configuraciones de un sistema físico que satisfagan las ecuaciones clásicas de movimiento son llamadas on shell, y las que no, son llamadas off shell.

Enlaces externos